Dickerhof ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Dickerhof (1941–2010), deutscher Historiker
 Urs Dickerhof (* 1953), Schweizer Politiker und Unternehmer